Billie ist ein Vorname. Träger des Namens sind unter anderem:
 Billie Joe Armstrong (* 1972), US-amerikanischer Musiker und Frontmann der Punkband Green Day
 Billie Asch (1909–1976), US-amerikanische Leichtathletin
 Billie Burke (1884–1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Billie Eilish (* 2001), US-amerikanische Musikerin 
 Billie Frechette (1907–1969), US-amerikanische Sängerin, durch ihre Beziehung zu John Dillinger bekannt
 Billie Holiday (1915–1959), US-amerikanische Jazzsängerin
 Billie Jean King (* 1943), US-amerikanische Tennisspielerin
 Billie Livingston (* 1965), kanadischer Schriftsteller
 Billie Maxwell (1906–1954), US-amerikanische Sängerin
 Billie Miller (* 1944), Politikerin aus Barbados
 Billie Myers (* 1971), britische Musikerin
 Billie Pierce (1907–1974), US-amerikanische Pianistin und Sängerin des New Orleans Jazz
 Billie Piper (* 1982), britische Schauspielerin
 Billie Jo Spears (1937–2011), US-amerikanische Country-Sängerin
 Billie Whitelaw (1932–2014), britische Schauspielerin 
 Billie Zöckler (1949–2019), deutsche Schauspielerin

Der Begriff bezeichnet weiterhin:
 Billie (Film), einen britischen Film aus dem Jahr 1965

Siehe auch:
 Billie Jean
 Billy
 Billi
 Bily